RFB, sigle composé des trois lettres R, F et B, peut faire référence à :
 retardateur de flamme bromé,
 Remote Frame Buffer, un protocole simple pour l'accès à distance aux interfaces graphiques des utilisateurs,
 Rhein-Flugzeugbau GmbH, selon la liste des aéronefs.

Homonymie